Саму Печ (); 1 марта 1854, Пешт, Австрийская империя — 1 сентября 1922, Будапешт) — венгерский архитектор, , профессор искусств.

Биография 
Образование получил в университетах Венгрии и за рубежом (в Штутгарте и в Венской академии изящных искусств). Ученик Теофила фон Хансена.

После возвращения в Будапешт работал совместно с Фридьешем Шулеком над реконструкцией церкви Святого Матьяша в Будапеште.

В это время познакомился с готической архитектурой, в первую очередь, с церковным дизайном.

Позже С. Печ работал в Будапештском техническом университете под руководством Фридьеша Шулека и Имре Штейндля. С 1887 года читал лекции в университете. В возрасте 34 лет стал деканом строительного факультета, которым руководил до самой смерти.

Автор проектов многих зданий в традициях венгерского историзма, часто для получения богатого внешнего эффекта использовал керамическую плитку Жолнаи .

Избранные публикации 
 A görög kőszerkezetek ismertetése (Bp., 1886)
 Az ókeresztény templom-építészet fejlődése (Bp., 1886)
 A protestáns templomok építéséről (Bp., 1888)

Похоронен на кладбище Керепеши.

Ссылки 
 Биография 
 Pecz Samu öröksége 

Архитекторы Будапешта
Выпускники Венской академии искусств
Преподаватели Будапештского университета технологии и экономики
Похороненные на кладбище Керепеши